Бадонвиллер:

 Бадонвиллер — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Бадонвиллер — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель.